nota

 nota dyplomatyczna: oficjalne pismo międzyrządowezobacz też: memorandum, aide-mémoire

 ocena wyników w nauce, w sporcie, opinia o czyjejś pracy

 w piśmiennictwie: uwagi zapisane na marginesie tekstuzobacz też: glosa, didaskalia, addenda

 nota redakcyjna: redakcyjny komentarz do publikowanego tekstu.

 nota księgowa: uniwersalny dowód księgowy służący dokumentowaniu transakcji dla których nie przewidziano odrębnych formularzy
 nota odsetkowa: żądanie zapłaty odsetek
 nota obciążeniowa: żądanie zapłaty za dostarczone produkty

 nota sygnalizacyjna: informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli skarbowej

 nota dłużna: rodzaj papierów wartościowych w USA

 nota: dokument kościelny (w tym noty doktrynalne)